Jinpa (), est un nom personnel tibétain signifiant générosité, et correspondant au sanskrit Dāna et à la  paramita, porté notamment par :

 Geshe Thupten Jinpa (1958-), écrivain  tibétain traducteur en anglais du dalaï-lama,
 Ngawang Jinpa (1932-) ancien moine, poète, traducteur et enseignant tibétain aussi appelé Ken Rimpoché

Voir aussi 
 Lobsang Jinpa (homonymie)

Prénom tibétain